Ефі́р, або ете́р, (з  — горішнє чисте та світле повітря, від , — верхні шари повітря;  — сяю, блищу).

Антична міфологія і філософія 
 Ефір, етер — у давньогрецькій міфології — верхній шар повітря, осідок богів.
 Ефір, етер — найтонша п'ята стихія в античній та середньовічній натурфілософії, фізиці й алхімії.

Хімія 
 Етери — клас органічних речовин, у яких два замісники, сполучені між собою атомом Оксигену,
 Також, «ефіри» — застаріла спільна назва для двох класів органічних сполук:
 етерів («простих ефірів»),
 естерів («складних ефірів»).
 Часом, етером (ефіром) називають діетиловий етер, один з представників класу етерів, що широко застосовується в хімії та медицині.

Фізика 
 Ефір, згідно з уявленнями, які панували у фізиці до початку XX століття, — гіпотетичне середовище, в якому розповсюджується світло та радіохвилі.

Мовлення та сповіщення 
 Ефіром називають:
 Телерадіомовлення;
 Радіомовлення;
 Означення «прямий ефір» вживають щодо телерадіотрансляції наживо.

Інформаційні технології та зв'язок 
 Ethereum (часто просто «ефір») — криптовалюта (друга за капіталізацією у світі після біткоїна станом на лютий 2023).

Фільми 
 «Ефір» (2018) — містичний трилер спільного виробництва Польщі, України, Литви та Угорщини; реж. Кшиштоф Зануссі.

Примітки

Посилання